Op Roland Garros 2017 speelden de rolstoelvrouwen de wedstrijden in het enkelspel van donderdag 8 tot en met zaterdag 10 juni 2017 in het Roland-Garrosstadion in het 16e arrondissement van Parijs.

Toernooisamenvatting 
De Nederlandse titelverdedigster Marjolein Buis bereikte de halve finale – daarin werd zij uitgeschakeld door de latere winnares.

De als eerste geplaatste Nederlandse Jiske Griffioen strandde in de eerste ronde.

Het tweede reekshoofd, Yui Kamiji uit Japan, won het toer­nooi. In de finale versloeg zij de ongeplaatste Duitse Sabine Ellerbrock in twee sets. Kamiji wist voor de tweede keer Roland Garros op haar naam te schrijven. Het was haar vierde grandslamtitel in het enkelspel.

Geplaatste speelsters

Toernooischema

Bron 
 Toernooischema ITF

Roland Garros
ITF-toernooi in 2017